Atijara es una antigua palabra, actualmente en desuso, que puede referirse a:
 El comercio en general;
 La mercancía o bienes materiales;
 Precio del transporte de una mercancía;
 Una merced, u otro tipo de recompensa;

Arabismos